«Кика» () — кинофильм Педро Альмодовара.

Сюжет 

Молодой косметолог-гримёр Кика приглашена в особняк американского писателя Николаса, где она должна подготовить тело пасынка хозяина Рамона к погребению. Но благодаря Кике Рамон оживает и они влюбляются друг в друга. Они могли бы жить счастливо, но сначала Кике необходимо завершить дела с Николасом, разобраться с подозрительной смертью матери Рамона и освободиться от пристального внимания ТВ-звезды и бывшего психолога Рамона Андреи Каракортады.

В ролях 
 Виктория Абриль — Андреа Каракортада
 Питер Койоти — Николас
 Вероника Форке — Кика
 Алекс Казановас — Рамон
 Росси де Пальма — Хуана
 Сантьяго Лахустисия — Пабло
 Анабель Алонсо — Ампаро
 Бибиана Фернандес — Сюзана
 Хесус Бонилья — полицейский
 Карра Элехальде — полицейский
 Мануэл Бандера
 Чаро Лопес
 Франческа Кабальеро
 Хоакин Климент — убийца
 Бланка Ли — жертва убийцы

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Педро Альмодовар
 Режиссёр: Педро Альмодовар
 Оператор: Альфредо Ф. Майо
 Продюсер: Агустин Альмодовар
 Художник по костюмам: Жан-Поль Готье

Кинокомедии Испании
Кинокомедии 1993 года
Фильмы об инцесте
Фильмы Испании 1993 года